Прибалтийская операция:

 Прибалтийская операция (1918—1919) — стратегическая военная операция войск Советской России против белогвардейцев, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши во время Гражданской войны в России.
 Прибалтийская операция (1944) — стратегическая военная операция войск СССР против Германии во время Великой Отечественной войны.